Vincentius ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Vincentius (um 1580–1624), franko-flämischer Komponist, Organist und Musik-Herausgeber
 Petrus Vincentius (latinisiert aus Peter Vietz; 1519–1581), deutscher Rhetoriker, Ethiker und Pädagoge

Siehe auch:
 Vincent
 Vinzenz
 Wincenty Kadłubek (auch Magister Vincentius; um 1150–1223), polnischer Geistlicher und Chronist